Курбатов Вадим Михайлович (1967—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Курбатов Василь Васильович (1925—1945) — рядовий РА, Герой Радянського Союзу.
 Курбатов Володимир Іванович (1916—2004) — доктор технічних наук, Герой Соціалістичної Праці.
 Курбатов Володимир Федорович (* 1920) — комбайнер, Герой Соціалістичної Праці.
 Курбатов Володимир Якович (1878—1957) — російський хімік, викладач, мистецтвознавець, інженер-технолог, письменник, історик архітектури і садового мистецтва, перший директор Музею садово-паркового мистецтва.
 Курбатов Георгій Дмитрович (1919—1991) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Курбатов Євген Вадимович (* 1988) — російський хокеїст, захисник.
 Курбатов Іван Петрович (1919—1941) — лейтенант РА, Герой РФ.
 Курбатов Костянтин Іванович (1926—2008) — радянський дитячий письменник, народжений в Україні.
 Курбатов Леонід Миколайович (1913—2004) — член-кореспондент РАН, лауреат двох Державних премій СРСР.
 Курбатов Михайло Тиховович (1912—1944) — молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Курбатов Олексій Олександрович (1663—1721) — Архангельський губернатор (1711—1714).
 Курбатов Петро Васильович (1672—1747) — російський дипломат і політичний діяч.
 Курбатов Сергій Володимирович (* 1971) — український філософ, культуролог та експерт в галузі університетської освіти, доктор філософських наук.
 Курбатов Станіслав Вікторович (1980—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Курбатов Тихон Олександрович (1993—2019) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Курбатов Філіп Іванович (1914—1996) — радянський будівельник, Герой Соціалістичної Праці.